DDV steht als Abkürzung für:

 Datendirektverbindung, eine Standleitung über ein Telekommunikationsnetzwerk
 Deutscher Dart-Verband
 Deutscher Derivate Verband
 Deutscher Designer Verband
 Deutscher Doppelkopf-Verband, siehe Doppelkopf
 Dresdner Druck- und Verlagshaus, heute DDV Mediengruppe
 Durchgehende Datenverarbeitung, siehe Straight Through Processing
DdV steht für
 Dichter des Vaderlands, Auszeichnung

Abkürzung